Гнозис — собирательное понятие, применяемое для обозначения процессов опознания предметов и явлений по их чувственным восприятиям.

 Гнозис — философский термин.
 Гнозис — инопланетная раса из мира Xenosaga.
 «Гнозис» — российское издательство гуманитарной литературы (основано в 1989 году).
 «Гнозис» — русскоязычный журнал (Нью-Йорк, 1978—1995).